Winners signifie « gagnants » en anglais. Le mot est notamment utilisé pour :

 Winners, un album de Kleeer (1979)
 Winners, une série télévisée australienne de Esben Storm diffusée en 1985.
 Winners, un film documentaire espagnol de Mercedes Goiz et Luis Bardón (2011).
 Winners, un détaillant canadien de vêtements pour la famille.